Парк О́веролл (; род. ) — американская актриса, трёхкратный номинант на премию «Золотой глобус».

Жизнь и карьера 
Парк Оверолл родилась в Нэшвилле, штат Теннесси в семье профессора и федерального судьи и будучи подростком работала в политической компании одного из сенаторов-демократов Теннесси. После окончания колледжа она поступила в университет штата Теннесси и переехала в Нью-Йорк чтобы начать карьеру лишь в середине восьмидесятых, когда ей было ближе к тридцати.

Оверолл добилась наибольшей известности благодаря своей роли Лаверн Тодд в комедийном телесериале «Пустое гнездо», спин-оффе ситкома «Золотые девочки». Шоу транслировалось с 1988 по 1995 год и Оверолл трижды номинировалась на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана — мини-сериал, телесериал или телефильм, а также получила несколько других наград. Между съемками в шоу она сыграла роли второго плана в нескольких крупных фильмах, таких как «Миссисипи в огне», «Радиоболтовня», «Заблудшие ангелы», «Детсадовский полицейский», «Исчезновение» и «Карточный домик». В двухтысячных её карьера сошла на нет и она в основном была заметна в ситкоме «Риба» в 2001—2002 годах.

В начале двухтысячных Оверолл переквалифицировалась в политического и общественного активиста, а в 2012 году выдвигалась в Сенат США.

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Члены Демократической партии США
Женщины-комедианты
Актрисы озвучивания США
Активисты ЛГБТ-движения в США